Mijen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Mijen (distrikt i Indonesien, lat -6,81, long 110,70), Jawa Tengah, 
 Desa Mijen (administrativ by i Indonesien, lat -6,80, long 110,73), Jawa Tengah, 
 Desa Mijen (administrativ by i Indonesien, lat -6,79, long 110,80), Jawa Tengah, 
 Desa Mijen (administrativ by i Indonesien, lat -7,02, long 110,72), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Mijen (distrikt i Indonesien, lat -7,05, long 110,32), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Mijen, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar